Mbuku peut désigner :

Patronymes 
 Nathanaël Mbuku (1992-), footballeur français.

Toponymes 
 Mbuku-Bula, localité de la République démocratique du Congo ;
 Mbuku-Mbandu, localité de la République démocratique du Congo.